Con il termine fosfofrutto chinasi in biochimica si possono intendere diversi enzimi:

6-fosfofruttochinasi o fosfofruttochinasi 1
fosfofruttochinasi 2